Olho-Vivo e Faro-Fino - personagens do desenho animado homônimo da Hanna-Barbera
Get Smart - seriado estadunidense lançado em Portugal como "Olho Vivo"
Teatro Popular União e Olho Vivo

Desambiguação